Into the Blue peut désigner :
 Into the Blue est un film britannique réalisé par Herbert Wilcox en 1950 ;
 Into the Blue est un téléfilm américano-britannique réalisé par Jack Gold en 1997 ;
 Into the Blue est un album de Guy Barker ;
 Into the Blue est une chanson de Kylie Minogue ;
 Into the Blue est le titre original du film américain Bleu d'enfer, réalisé par John Stockwell en 2005 ;
 Into the Blue est une chanson de Moby présente sur l'album Everything is Wrong sorti en 1995 ;
 Into the Blue'', court-métrage croate de 2017.

Homonymie de titre